Braunfels (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
New Braunfels, een stad in de Amerikaanse staat Texas

Personen
Walter Braunfels, een Duitse componist en muziekhoogleraar
Amalia van Solms, Gravin van Braunfels, was de vrouw van Frederik Hendrik van Oranje